El término Ararat puede hacer referencia a:

 Monte Ararat, en Armenia, según la Biblia lugar donde se posó el Arca de Noé después del diluvio universal.
 Provincia de Ararat, en Armenia.
 Ararat, ciudad de la provincia armenia del mismo nombre, anteriormente Davalu.
 Ararat, localidad armenia a las afueras de la ciudad del mismo nombre.
 Ararat, localidad de Carolina del Norte, Estados Unidos.
 Ararat, ciudad de Victoria, Australia.
 Ararat, coñac hecho por la Compañía Brandy de Ereván en Armenia.
 FC Araks Ararat, antiguo club de fútbol de la ciudad de Ararat, anteriormente denominado FC Tsement, desapareció en el año 2005.
 Ararat, película sobre el genocidio armenio.
 Nombre propio de mujer que significa “suelo santo” o “tierra santa”.